Пегг () — фамилия. Известные носители:
 Пегг, Джоанна — шотландская кёрлингистка.
 Пегг, Дик (1878—1916) — английский футболист.
 Пегг, Дэвид (1935—1958) — английский футболист.
 Пегг, Кен (1926—1999) — английский футболист.
 Пегг, Саймон (род. 1970) — английский актёр, комик, сценарист, писатель, режиссёр, продюсер.